PTC je zkratka s více významy:

 Pozistor, PTC termistor (positive temperature coefficient)
 PTC Praha – Poštovní tiskárna cenin Praha
 Proton Therapy Center Czech – Protonové centrum v Praze
 Paid To Click – obchodní model, v němž se platí za klikání na internetové reklamy, internetové stránky „klikačky“
 fenylthiomočovina (fenylthiokarbamid, zkratka z angl. phenylthiocarbamide)